Василије Анкирски може да се односи на:

 Василије Анкирски - свештеномученик, презвитер, који се по јулијанском календару слави 22. марта
 Василије Анкирски - мученик за веру који се по јулијанском календару слави 1. јануара

Извори